Гран-при России 2021 года (официально ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 24 по 26 сентября 2021 года на трассе «Сочи Автодром». Стал 15-м этапом сезона 2021 года и восьмым Гран-при России в рамках чемпионатов «Формулы-1».

Поул со временем 1:31,304 выиграл Ландо Норрис на McLaren.

Победу одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes, которая стала для британца 100-й в карьере. Вторым стал Макс Ферстаппен на Red Bull. Третьим финишировал Карлос Сайнс на Ferrari. Пилоты Mercedes победили на Гран-при России восьмой раз подряд, для Хэмилтона победа стала четвёртой после 2019 года.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С3, С4 и С5 соответственно.

Свободные заезды 
Третья практика, которая должна была пройти в субботу, была отменена из-за сильного дождя и большого количества воды на трассе.

Квалификация 
Погода:  Облачно. Подсыхающая трасса. Воздух +14 °C, трасса +17…15 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:53,411
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка
Погода:  Облачно. Дождь в конце гонки. Воздух +19…17 °C, трасса +22…21 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Ландо Норрис ( McLaren) — 1:37,423, поставлен на 39 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт автодрома Сочи

Гран-при России
Формула-1 в сезоне 2021